Ja’ad – moszaw w północnym Izraelu
 Ja’ad – izraelska partia polityczna założona w 1975, krótko istniejąca (Szulammit Alloni, Arje Eli’aw, Bo’az Mo’aw, Marcia Freedman)
 Ja’ad – izraelska partia polityczna założona w 1978, krótko istniejąca (Assaf Jaguri)